Дон Куорри (; ) — ямайский спринтер, многократный чемпион Панамериканских игр и Игр Содружества, призёр Кубка мира, чемпион и призёр Олимпийских игр, участник четырёх Олимпиад.

Карьера 
В 1972 году выступил на летних Олимпийских играх в Мюнхене в беге на 200 метров, где не смог пробиться в финал соревнований.

В 1975 году, выступая на соревнованиях Prefontaine Classic, Куорри установил мировой рекорд в беге на 220 ярдов — 19,92 с.

Через четыре года в Монреале Куорри стал серебряным призёром в беге на 100 метров (10,08 c) и олимпийским чемпионом в беге на 200 метров (20,23 с). В эстафете 4×100 метров сборная Ямайки заняла пятое место. Был знаменосцем сборной Ямайки на церемонии открытия Игр. Две медали, завоёванные Куорри, стали единственными наградами страны на этой Олимпиаде.

На Олимпиаде в Москве Куорри наиболее успешно выступил в беге на 200 метров, где завоевал бронзовую награду с результатом 20,29 с. В беге на 100 метров и эстафете 4×100 метров он не сумел пробиться в финал соревнований.

На последней для себя Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе Куорри в составе команды Ямайки завоевал серебро в эстафете 4×100 метров. В беге на 200 метров он не сумел попасть в финальный забег.

Дон Куорри изображён на марке Ямайки 1980 года.

Семья 
Двоюродный брат британского спринтера  — призёра летней Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе.

Примечания

Ссылки 

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1972 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1984 года
Бегуны на короткие дистанции Ямайки
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Олимпийские чемпионы от Ямайки
Чемпионы Панамериканских игр по лёгкой атлетике
Чемпионы Игр Содружества по лёгкой атлетике
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1976 года
Знаменосцы Ямайки
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике